Андрі́й Євге́нович Ма́зур ( — ) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

З життєпису 
Народився 1975 року в селі Налужжя Тернопільської області, наймолодший з трьох братів у сім'ї. 1989 року загинув його батько, через кілька років померла мама. Закінчив загальноосвітню школу в селі Варваринці Теребовлянського району.

24 липня 2014 року мобілізований, після 3-тижневої підготовки на полігоні у Виноградові вирушив на передову. Сержант механізованого батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади. В січні 2015 року 18 днів був у відпустці з родиною.

9 липня 2015-го під час виконання бойового завдання поблизу Станиці Луганської зазнав важких осколкових поранень у живіт від вибуху фугасу. В часі бою з ДРГ загинув солдат Володимир Олійник. Андрію зробили операцію у місцевій лікарні та витягли осколки, однак в організм потрапила інфекція й почалося зараження.

Помер 3 серпня у Харківському військовому шпиталі після п'яти операцій, на які кошти збирали усім селом.

6 серпня 2015-го похований у селі Налужжя Теребовлянського району, в Тернопільській області оголошено День жалоби.

Без Андрія лишилися брат, дружина та син 1996 р.н.

Вшанування 
 жовтнем 2016 року відкрито та освячено меморіальну дошку випускнику Варваринської загальноосвітньої школи Андрію Мазуру.

Джерела 
 Книга пам'яті 

Уродженці Налужжя
Поховані в Теребовлянському районі